Тели Савалас или Аристотелис Савалас (, ; * 21 януари 1922 в Гарден Сити, Лонг Айлънд, Неъ Йорк; † 22 януари 1994 в Юниверсал Cити, Калифорния; всъщност Aristotelis Savalas) е американски актьор и певец от гръцки произход.

Получава световна известност с главната си роля в криминалната серия Коджак.

Филмография (избор) 
Кинофилми
 1961: The Young Savages
 1961: Mad Dog Coll
 1962: Birdman of Alcatraz
 1962: Cape Fear
 1962: The Interns
 1963: Love Is a Ball
 1963: The Man from the Diner’s Club
 1963: Johnny Cool
 1964: The New Interns
 1965: Най-великата история, разказвана някога (The Greatest Story Ever Told)
 1965: John Goldfarb, Please Come Home
 1965: Genghis Khan
 1965: Battle of the Bulge
 1965: The Slender Thread
 1966: Beau Geste
 1967: The Dirty Dozen
 1968: Sol Madrid
 1968: The Scalphunters
 1968: Buona Sera, Mrs. Campbell – Regie: Melvin Frank
 1969: The Assassination Bureau
 1969: Mackenna's Gold
 1969: Crooks and Coronets
 1969: Land Raiders
 1969: James Bond 007, On Her Majesty's Secret Service
 1970: Kelly's Heroes
 1970: Città violenta
 1971: Pretty Maids All in a Row
 1971: A Town Called Hell
 1971: Clay Pigeon
 1972: I familiari delle vittime non saranno avvertiti
 1972: L'assassino... è al telefono
 1972: La Banda J.S.: Cronaca criminale del Far West
 1972: Pancho Villa
 1972: Redneck
 1972: Una ragione per vivere e una per morire
 1972: Pánico en el Transiberiano
 1973: Senza ragione
 1973: La casa dell'esorcismo
 1975: Inside Out
 1976: Killer Force
 1977: Beyond Reason
 1978: Capricorn One
 1979: The Border
 1979: The Muppet Movie
 1979: Escape to Athena
 1979: Beyond the Poseidon Adventure
 1982: Fake-Out
 1983: Cannonball Run II
 1985: Alice in Wonderland
 1988: Faceless
 1994: Mind Twister
 1995: Backfire!

Телевизионни продукции
 1959: Андроид-убиец
 1959 – 1960: Armstrong Circle Theatre
 1960: The Witness
 1961: Acapulco
 1961: King of Diamonds
 1961: Cain's Hundred
 1962: The Untouchables
 1963: 77 Sunset Strip
 1964: Kraft Suspense Theatre
 1965: Burke's Law
 1965 – 1966: The Fugitive
 1973 – 1978: Kojak
 1979: Victor Charlie ruft Lima Sierra
 1989: The Hollywood Detective
 1991: Ein Schloß am Wörthersee

Дискография (избор)

Песни 
 1972: I Don't Want To Know / I Walk The Line
 1972: Look Around You / Yesterday When I Was Young
 1972: Look Around You / Try To Remember
 1972: Try To Remember / We All End Up The Same
 1974: If / Rubber Bands And Bits Of String
 1974: If / You And Me Against The World
 1974: You've Lost That Lovin' Feeling / How Intensive
 1974: You've Lost That Lovin' Feeling / Help Me Make It Through The Night
 1975: Who Loves Ya Baby / Nevertheless (I'm In Love With You)
 1976: If / You've Lost That Lovin' Feeling
 1980: Some Broken Hearts Never Mend / Look What You've Done To Me
 1980: (Love Is Such A) Sweet Surprise / My Song For You
 1981: Lovin' Understandin' Man / For All The Right Reasons
 1982: Goodbye Madame / Goodbye Madame (Instrumental)

Албуми 
 1972: The Two Sides Of Telly Savalas
 1972: This Is Telly Savalas
 1974: Telly Savalas Bekannt als Theo Kojak
 1974: The Best Of Kojak
 1975: Telly
 1975: Radio Special: Self Portrait
 1975: Telly Savalas
 1976: Who Loves Ya Baby
 1980: Sweet Surprise
 1980: Some Broken Hearts
 1990: 16 Original World Hits

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт
 
 
 Официален сайт на немски език

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски певци
Носители на Златен глобус
Носители на праймтайм награди „Еми“
Американски военни дейци от Втората световна война
Колумбийски университет
Членове на Демократическата партия (САЩ)
Родени в щата Ню Йорк
Починали в Калифорния
Починали от рак